GP2 Series 2014 var den tionde säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Bahrains Grand Prix på Bahrain International Circuit den 5-6 april, och den sista i samband med Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina Circuit den 22-23 november. Jolyon Palmer vann förarmästerskapet och DAMS vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2014